Богатырёвка — посёлок в Дагестане. Входит в городской округ город Махачкала. Подчинено Кировской районной администрации города Махачкала.

Географическое положение 
В 17 км к северо-западу от города Махачкала и в 8 км к западу от побережья Каспийского моря.

История 
Посёлок было образовано в начале XX века. Его первыми жителями стали переселенцы с Украины. Первоначально называлось Царедаровка. В 1923 году переименовано в Коркмасовку, в честь Дж. Коркмасова. В 1937 году постановлением президиума ВЦИК селение Коркмасовка переименовано в Богатырево.

В 1907 году была построена и освящена церковь во имя Покрова Пресвятой богородицы.

В 2018 году была начата стройка Центральной Джума мечети поселка Богатыревка.

Во время коллективизации и предвоенные (1925—1940) годы сюда переселялись жители сел Шамхал-Янги-Юрт и Шамхал.

Население

Образование 
В поселке действует МБОУ № 43.

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По результатам переписи 2010 года:

Улицы 
В селе одиннадцать улиц — Перова, Гагарина, Г. Цадасы, Имама Шамиля (ранее Ленина), Авиационная, Артезианская, Макаренко, М. Гаджиева, Степная, Тахтарова и Набережная.

Уроженцы 
 Илья Федорович Тахтаров — участник ВОВ, Герой Советского Союза

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Махачкала